Ruwer peut désigner :
 Ruwer, une rivière d'Allemagne ;
 Municipalité de Ruwer, en Allemagne.